HQE est un sigle pouvant désigner :
 Haute qualité environnementale, certification environnementale de bâtiments (France) ;
 Hôtel Queen Elizabeth, ancien nom de l'hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth, à Montréal (Canada) ;
 Hemi-Quantal Equations ;
 High Quantum Efficiency ;
 High Quarter Earnings.

Voir aussi 
 HQE²R, un programme de la Commission européenne